Il triangolo delle Bermude (El Triángulo diabólico de las Bermudas, The Secrets of the Bermuda Triangle), film del 1978 diretto da René Cardona Jr.
Il triangolo delle Bermude (Secrets of the Bermuda Triangle), film documentario del 1978 diretto da Donald Brittain
Il triangolo delle Bermude (The Triangle), miniserie televisiva del 2005 diretta da Craig R. Baxley